Prager Botschaft bezeichnet

 die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag, die als „Prager Botschaft“ 1989 durch ihre Besetzung durch Bürger der DDR unter diesem Namen bekannt wurde, siehe Deutsche Botschaft Prag
 einen deutschen Spielfilm aus dem Jahr 2007, der vor dem Hintergrund der oben genannten Ereignisse spielt, siehe Prager Botschaft (Film)
 Helen Dorn: Prager Botschaft, deutscher Fernsehfilm von Alexander Dierbach (2018)